Blanc-nez est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner trois espèces différentes de primates du genre Cercopithecus, qui partagent la particularité d'avoir une tache blanche sur le museau :

 Cercopithecus petaurista, le Blanc-nez proprement dit, ou Hocheur blanc-nez, ou encore Hocheur blanc-nez du Bénin.
 Cercopithecus nictitans, le Hocheur ou Hocheur blanc-nez
 Cercopithecus ascanius, l'Ascagne ou Hocheur blanc-nez du Congo.

Nom de primate ambigu
Primate (nom vernaculaire)